Het ATP-toernooi van Parijs 2018 werd van 29 oktober tot en met 4 november gespeeld in de Franse hoofdstad Parijs. De wedstrijden werden gespeeld op de hardcourtbanen van het Palais Omnisports de Paris-Bercy. Vanwege sponsorcontracten is de officiële naam van het toernooi Rolex Paris Masters.

Het toernooi van 2018 trok bijna 141.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

Parijs
ATP-toernooi van Parijs